Фердинанд Симон Гасснер (; ,  — , ) — немецкий композитор, скрипач и дирижёр.

Сын художника Симона Гасснера, работавшего в Карслруэ как оформитель придворного театра. Там же получил музыкальное образование. С 1816 года играл на скрипке в Майнцкой опере, там же изучал композицию под руководством Готфрида Вебера, работал корепетитором. В 1818 г. перебрался в Гисен как музикдиректор Гисенского университета, со следующего года также преподавал там. В 1826 г. вернулся в придворную капеллу Карлсруэ, преподавал вокал в оперном театре, в 1830—1850 гг. возглавлял придворную капеллу.

Из композиций Гасснера особым успехом пользовались балеты с его музыкой, а также кантата «Воскресение юноши из Наина» (). Ему принадлежат учебные пособия по чтению партитур (, в двух томах, 1838, второе издание 1842) и дирижированию (; 1844). В 1840—1847 гг. редактировал музыкальную газету Zeitschrift für Deutschlands Musikvereine und Dilettanten. В 1847 г. под редакцией Гасснера вышло переработанное издание «Универсального музыкального словаря» () Густава Шиллинга.

Ссылки 
 Moritz Fürstenau. Gaßner, Ferdinand Simon. //  Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 8, Duncker & Humblot, Leipzig 1878, S. 406 f.
 

Композиторы Германии
Академические музыканты Германии